Novi Vrh – szczyt górski w Słowenii
 Novi Vrh – wieś w Słowenii